Дэниел Джо Питерс (; 18 августа 1967) — американский барабанщик, наиболее известен как участник гранж-группы Mudhoney.

Когда ему было пятнадцать лет, он присоединился к гранж-группе Bundle of Hiss. После неё он начал играть в группе Mudhoney, что и делает до сих пор.

Он также играл на барабанах в группе Nirvana, а также выпустил с ними сингл «Sliver». Вживую Дэн Питерс выступал с Nirvana только на единственном концерте, который прошёл 22 сентября 1990 года в Сиэтле. После он был заменён Дэйвом Гролом и вновь начал играть с Mudhoney.

Питерс также играл на барабанах с такими группами, как Screaming Trees и Black Sheep

Дискография

С группой Mudhoney 
 Superfuzz Bigmuff (1988)
 Mudhoney (1989)
 Every Good Boy Deserves Fudge (1991)
 Piece of Cake (1992)
 Five Dollar Bob's Mock Cooter Stew (1993)
 My Brother the Cow (1995)
 Tomorrow Hit Today (1998)
 Since We've Become Translucent (2002)
 Under a Billion Suns (2006)
 The Lucky Ones (2008)

С группой Nirvana 
 Sliver (1990) — сингл
 Incesticide (1992) (только «Sliver»)

Рок-музыканты США
Ударники США
Музыканты Nirvana
Гранж-музыканты